FME peut faire référence à :
 Fonds monétaire européen ;
Fondation pour la mémoire de l'esclavage, créée en France en novembre 2019
 Feature Manipulation Engine, un logiciel ETL géospatial ;
 Festival de musique émergente, un festival présenté depuis 2003 à Rouyn-Noranda au Québec (Canada).